Kariophilis Mitsakis (auch in der Transkription Kariophiles Metsakes, , auch mit verkürztem Vornamen Karolos Κάρολος, * 12. Mai 1932 in Thessaloniki; † 15. August 2013 in Athen) war ein griechischer Byzantinist und Neogräzist.

Leben und Werk 
Mitsakis studierte Gräzistik an den Universitäten Thessaloniki, Oxford und München und lehrte anschließend von 1966 bis 1968 als Assistant Professor an der Universität Maryland. Von 1968 bis 1972 übernahm er die Nachfolge von Constantine A. Trypanis auf dem Lehrstuhl des Bywater and Sotheby Professor of Byzantine and Modern Greek Language and Literature an der Universität Oxford, erhielt jedoch 1972 einen Ruf als Professor für Neogräzistik an die Universität Thessaloniki und 1977 auf eine identische Stelle an der Philosophischen Fakultät der Universität Athen, an der er bis etwa 1990 ordentlicher Professor war.

Mitsakis arbeitete vor allem zur byzantinischen Hymnographie (Romanos Melodos), zur frühneugriechischen und spätmittelalterlichen Literatur (Alexanderroman) sowie zu Dichtung und Prosa des 20. Jahrhunderts (Odysseas Elytis, Nikos Kazantzakis, Konstantinos Kavafis, Angelos Sikelianos).

Schriften 
 Der byzantinische Alexanderroman. Nach dem Codex Vindob. theol. Gr. 244. Inst. f. Byzantinistik u. Neugriech. Philologie d. Univ. München, München 1967 (Miscellanea Byzantina Monacensia, H. 7).
 The language of Romanos the melodist. Beck, München 1967 (Byzantinisches Archiv, H. 11).
 Βυζαντινὴ ὑμνογραφία. Πατριαρχικό Ιδρυμα Πατερικών Μελέτων, Thessaloniki 1971 (Χριστιανική γραμματολογία, τομ. 1). („Byzantinische Hymnographie“)
 Macedonia throughout the centuries. Thessaloniki, 1973 (Institute for Balkan Studies, 139).
 Ο Όμηρος στη νέα ελληνική λογοτεχνία. Hellēnikē Paideia, Athen 1976. (Mesaiōnikes kai Neoellēnikes meletes, 1). („Homer in der neugriechischen Literatur“)
 Νεοελληνική πεζογραφία: Η γενιά του ’30. Hellēnikē Paideia, Athen 1977. (Mesaiōnikes kai Neoellēnikes meletes, 3). („Neugriechische Prosa: Die Generation der 30er Jahre“)
 Το άσμα ηρωϊκό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολόχαγο της Αλβανίας, του Οδυσσέα Ελύτη. Εκδόσεις Ελληνική παιδεία, Αθήνα 1980. (Μεσαιωνικές και νεοελληνικές μελέτες, 6). („Heroischer und elegischer Gesang für den Leutnant, der im Albanienfeldzug verloren ging, von Odysseas Elytis“)
 Το εμψυxούν ύδωρ. Μελέτες μεσαιωνικής και νεοελληνικής φιλολογίας. Athēna: Ekdoseis Philippotē, 1983. (Kritikē, meletēmata, 10) („Das belebende Wasser. Studien zur mittelalterlichen und neugriechischen Philologie“)
 Ο Άγγελος Βλάχος και το ιστορικό μυθιστόρημα. Athēna: Ekdoseis Kardamitsa, 1988. („Angelos Vlachos und der historische Roman“)
 Ο χώρος και ο χρόνος δύο ποιητών της γενιάς του τριάντα: Ρίτα Μπουμή-Παππά, Νίκος Παππάς. Athēna: Ekdoseis Karanasē, 1989. („Raum und Zeit zweier Dichter der Generation der 30er: Rita Bume-Pappa, Nikos Pappas“)
 Εισαγωγή στη νέα ελληνική λογοτεχνία. Πρωτονεοελληνικοί χρόνοι. Καρδαμίτσα 1989, ISBN 960-354-133-8. („Einführung in die neugriechische Literatur. Die frühe neugriechische Periode“)
 Τα δοκίμια της Βοστώνης. Καρδαμίτσα 1993, ISBN 960-7262-73-5. („Die Bostoner Aufsätze“)
 Τα δοκίμια της Οξφόρδης. Καρδαμίτσα 1995, ISBN 960-354-018-8. („Die Oxforder Aufsätze“)
 Θεσσαλονίκην τε. Δεκατέσσερις μελέτες νεοελληνικής φιλολογίας. Καστανιώτη 1997, ISBN 960-03-2070-5. („Und Thessaloniki. Vierzehn Studien zur neugriechischen Philologie“)
 Ενώτια παμφανόωντα. Έξι μελέτες για τον Οδυσσέα Ελύτη. Καρδαμίτσα 1998, ISBN 960-354-064-1. („Hellglänzende Ohrringe. Sechs Studien zu Odysseas Elytis“)
 Νεοελληνική Μουσική και Ποίηση – Modern Greek Music and Poetry. Γρήγορη 1999.
 Η κρητική ματιά. Μελέτες για τον Νίκο Καζαντζάκη. Καρδαμίτσα 1999, ISBN 960-354-089-7. („Der kretische Blick. Studien zu Nikos Kazantzakis“)
 Εν φαντασία και λόγω. Μελέτες για την ποίηση του Κ. Π. Καβάφη.  Έλλην 2001, ISBN 960-286-561-X. („In Phantasie und Rede. Studien zur Dichtung des K. P. Kavafis“)
 Παν ο Μέγας. Μελέτες για τον Άγγελο Σικελιανό. Έλλην 2001, ISBN 960-286-563-6. („Der große Pan. Studien zu Angelos Sikelianos“)
 Το μυθιστόρημα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Διήγησις περί του Αλεξάνδρου και των μεγάλων πολέμων. Έλλην 2001, ISBN 960-286-565-2. („Der Alexanderroman. Erzählung von Alexander und den großen Kriegen“)
 Μικρά νεοελληνικά ανάλεκτα. Έλλην 2001, ISBN 960-286-562-8. („Kleine neugriechische Analekta“)
 Νεοελληνικά υστερόγραφα. Δέκα μελέτες νεοελληνικής φιλολογίας. Φιλολογικός Σύλλογος Πάρνασσος 2003, ISBN 960-85212-6-2. („Neugriechische Postscripta. Zehn Studien zur neugriechischen Philologie“)

Nachruf
 Π. Β. Πάσχος, Καριοφίλης (Κάρολος) Μητσάκης (1932-15/8/2013), Σύναξη 128 (2014), 93

Weblinks 
 
 
 

Byzantinist
Neogräzist
Hochschullehrer (Nationale und Kapodistrias Universität Athen)
Hochschullehrer (Aristoteles-Universität Thessaloniki)
Bywater and Sotheby Professor of Byzantine and Modern Greek Language and Literature
Hochschullehrer (University of Oxford)
Grieche
Geboren 1932
Gestorben 2013
Mann